Marie-France peut désigner :

Prénom 
 Marie-France est un prénom

Titre 

 Marie France est un magazine féminin français créé en 1944.

Divers 
 Marie-France est un éditeur québécois.

Pseudonyme 

 Marie-France (née en 1943) est une actrice française.
 Marie France (née en 1946) est une actrice et chanteuse française.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français